ISO 3166-2:CG — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Республике Конго. Стандарт охватывает 10 департаментов и город (Браззавиль) Республики Конго. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Республики Конго — CG и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные коды образованы: трёхбуквенный города созвучно названию города, код департаментов одно-двухсимвольным числом. Геокоды департаментов Республики Конго являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CG, присвоенного Республики Конго в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Республики Конго 

Геокоды 10 департаментов и города Браззавиль административно-территориального деления Республики Конго.

Геокоды пограничных Республике Конго государств 
 Центральноафриканская Республика ISO 3166-2:CF (на севере и северо-западе),
 Демократическая Республика Конго — ISO 3166-2:CD (на востоке и юго-востоке),
 Ангола — ISO 3166-2:AO (на юго-западе),
 Габон — ISO 3166-2:GA (на северо-западе),
 Камерун — ISO 3166-2:CM (на севере).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Республики Конго

Ссылки 
 Геокоды Республики Конго 

2:CG